Я́нис Ва́нагс:
 Ванагс, Янис (архиепископ) (род. 1958) — архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии.
 Ванагс, Янис Францевич (1907—1986) — председатель Верховного Совета Латвийской ССР.